Schotse kerk (Rotterdam)
Kerk van Schotland